Burt’s Island kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 Burt's Island (ö i St. George's), 
 Burt's Island (ö i Warwick), 

Robotskapade Bermudaförgreningar